Kolassau ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Kolassau (* 1989), weißrussischer Eishockeyspieler
 Sjarhej Kolassau (* 1986), weißrussischer Eishockeyspieler